{| class=wikitable
|-
| colspan=3 bgcolor=#FFFFFF style=font-size:100% | Кубок мира по фристайлу 2016/2017 года 
|-
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Микаэль Кингсбери
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Бриттени Кокс
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Акробатика
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Ци Гуанпу
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Сюй Мэнтао
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Биг-эйр
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Хенрик Харлаут
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Эмма Дальстрём
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Могул
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Микаэль Кингсбери
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Бриттени Кокс
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Ски-кросс
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Жан Фредерик Шапюи
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Мариэл Томпсон
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Слоупстайл
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Макрэй Уильямс
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Зара Хёффлин
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Хафпайп
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Кевин Роллан
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Мари Мартино
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Канада
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |  Канада
|-
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% | <<<2015/2016
| bgcolor=#A9A9A9 style=font-size:80% |
| bgcolor=#A9A9A9 align=right style=font-size:80% | 2017/2018>>>
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины Акробатика

Биг-эйрМогул

Ски-кроссСлоупстайл

Хафпайп

 Женщины Акробатика

Биг-эйрМогул

Ски-кроссСлоупстайл

'''Хафпайп

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017
Кубок мира по фристайлу